Die Moorilla Hobart International 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 7. bis 12. Januar 2007 statt.

Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Wassilissa Bardina mit 6:3 und 7:63. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Lichowzewa / Jelena Wesnina mit 2:6, 6:1 und 6:2 gegen Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Hobart
Hobart City